Regilio est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1978), joueur américain de football

Prénom
 (né en 1987), joueur néerlandais de football
, joueur néerlandais de football d'origines surinamien
Regilio Tuur (né en 1967), boxeur néerlandais

Voir aussi

Homonymie de prénom